Marek Kowalczyk (1961), calciatore polacco 
Marek Kowalczyk (1977), calciatore polacco